Palazzo Basadonna Manin – palazzi di Padova
 Palazzo Dolfin Manin – palazzi di Venezia

Pagine correlate

 Villa Manin (disambigua)